Sonnenspitze oder Sonnenspitz ist der Name folgender Berge:

 Ehrwalder Sonnenspitze, , Mieminger Kette, Tirol
 Lizumer Sonnenspitze, , Tuxer Alpen, Tirol
 Mölser Sonnenspitze, , Tuxer Alpen, Tirol
 Sonnenspitze (Tuxer Alpen), , Tuxer Alpen, Tirol
 Sonnenspitze,  hoher Nebengipfel des Glungezer in den Tuxer Alpen, Tirol, siehe dort
 Sonnenspitz, , Bregenzerwaldgebirge, Vorarlberg, siehe Kanisfluh
 Nördliche Sonnenspitze, , Karwendel, Tirol
 Südliche Sonnenspitze, , Karwendel, Tirol
 Sonnenspitz (Kochel), , bayerische Voralpen